One Love může znamenat:

Hudba

Alba 
 One Love (album, David Guetta) – album Davida Guetty

Písně 
 One Love (Bob Marley and the Wailers) – Bob Marley 
 One Love (singl, David Guetta) – píseň Davida Guetty 
 One Love (The Prodigy) – skladba od Prodigy

Umělci 
 One Love (hudební skupina), britská křesťanská hip-hop kapela